Archeopelta es un género extinto de arcosauriforme carnívoro del período Triásico Medio o Superior (finales del Ladiniense a principios del Carniense). Era un doswélido que vivió en lo que ahora es el sur de Brasil. Es conocido del holotipo CPEZ-239a, el cual consiste en un esqueleto parcial y el neurocráneo. Fue hallado en la Secuencia Santa Maria 1, previamente conocida como la formación Santa Maria, en la región de Xiniquá, São Pedro do Sul en el estado de Rio Grande do Sul. Fue descrito y nombrado por Julia B. Desojo, Martin D. Ezcurra y Cesar L. Schultz en 2011 y la especie tipo es Archeopelta arborensis. El nombre del género viene del término griego archeo, que significa "antiguo" y pelta, armado, en referencia a sus gruesos osteodermos. El nombre de la especie se deriva de arbore, árbol en griego, en referencia al sitio Sanga da Árvore donde sus fósiles se hallaron.

Filogenia 
Cladograma según Desojo, Ezcurra & Schultz, 2011:

Referencias 

Fósiles del Triásico
Fósiles de América del Sur
Archosauromorpha